

Geografia 
Cina
 Lhasa – capitale della Regione Autonoma del Tibet
 Stazione di Lhasa – stazione dell'omonima città
 Fiume Lhasa – fiume della Regione Autonoma del Tibet
 Placca di Lhasa –  placca tettonica della litosfera

Musica 
 DJ Lhasa – pseudonimo di Maurizio Braccagni, disc jockey e produttore discografico italiano
 Lhasa – album di Lhasa de Sela del 2009

Altro 
 7859 Lhasa – pianeta minore
 Lhasa Apso – razza canina